Безмиалем-султан (1807 — 2 мая 1853, Стамбул) — жена османского султана Махмуда II, мать султана Абдул-Меджида I, Валиде Султан.

Биография 
Безмиалем Султан родилась в 1807 году. Была грузинского или еврейского происхождения. Кроме того, она могла быть грузинской еврейкой. В 1822 году Безмиалем вышла замуж за Махмуда, а ещё год спустя родился её сын, будущий султан Абдул-Меджид I. Ему было 16 лет, когда он взошел на престол. Самой Безмиалем Султан на тот период было 32 года. Во время правления сына она в течение 14 лет была Валиде Султан (1839—1853). Султан Абдул-Меджид I очень любил свою мать и консультировался с ней по многим государственным вопросам.

Безмиалем Султан умерла 2 мая 1853 года во дворце Долмабахче. Была похоронена в тюрбе Махмуда II. В 1855 году в память о своей матери Абдул-Меджид I построил мечеть Безмиалем Валиде Султан.

Благотворительность 
Как и большинство матерей султанов Безмиалем занималась благотворительностью.

 В районе Топкапы и других районах Стамбула были построены фонтаны.
 В 1843 году организован .
 В 1850 году открыта школа для девочек и другие образовательные учреждения.
 В 1845 году был возведён первый деревянный мост через Золотой Рог.

См. также 
 Список матерей султанов Османской империи

Примечания

Литература 
 

Валиде-султаны
Похороненные в мавзолее Махмуда II